Мелло:
 Мелло (итал. Mello) — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Сондрио
 Мелло — псевдоним одного из главных героев аниме и манги «Тетрадь смерти» — Михаэля Кэля
Фамилия
 Мелло, Анна Ваня (род. 1979) — итальянская волейболистка.
 Мелло, Дайана (род. 1989) — бразильская фэшн-модель.
 Мелло, Тамара (род. 1976) — американская киноактриса.
 Мелло, Крейг (род. 1960) — американский учёный-генетик.
 Мелло, Франсиско Мануэл де (1608—1666) — португальский писатель.
 Мелло, Энтони де (1931—1987) — католический священник, писатель, психотерапевт.

См. также 
 Мелло Брейнер, София де
 Меллон
 Мело
 Меллау